Jonas Nilsson och liknande namn kan avse:

 Jonas Nilsson Fristedt (död 1763), svensk slottsmurmästare och ålderman
 Jonas Petter Nilsson (1829–1902), svensk lantbrukare och riksdagspolitiker, från Käggla i Tryserums socken
 Jonas Nilsson (politiker) (1842–1923), svensk lantbrukare och riksdagspolitiker, från Hörlinge i Kristianstads län
 Jonas Nilsson (företagsledare) (1901–1978), svensk företagsledare för Nilsjohan
 Jonas Nilsson (född 1963), svensk utförsåkare